B Engineering Edonis – samochód sportowy
 Edonis – monotypowy rodzaj ważki